Příjmení Malec nosí více významných osobností:

 Antonín Malec (* 1935) – český architekt
 Ferdinand Malec (1836–1921) – český kronikář
 Jiří Malec (* 1962) – československý skokan na lyžích a olympijský medailista
 Josef Malec (1889–1949) – československý legionář, důstojník a odbojář
 Tomáš Malec (* 1982) – slovenský profesionální hokejový obránce
 Tomáš Malec (fotbalista) (* 1993) – slovenský fotbalový útočník a reprezentant

Externí odkazy